Stati Uniti d'America
 Scituate – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
 Scituate – città della contea di Providence, Rhode Island